Березовский, Николай:
 Березовский, Николай Тихонович (1900—1953) — американский композитор, академический музыкант, дирижёр и скрипач.
 Березовский, Николай Юрьевич (1949—1996) — российский военный историк, историограф, специалист по истории русского флота.